Młodzieżowe Indywidualne Mistrzostwa Polski na Żużlu 1971 – zawody żużlowe, mające na celu wyłonienie medalistów młodzieżowych indywidualnych mistrzostw Polski w sezonie 1971. Rozegrano dwa turnieje półfinałowe oraz finał, w którym zwyciężył Jerzy Wilim.

Finał 
 Toruń, 3 października 1971

Bibliografia 
 

1971
1971 w sporcie żużlowym
1971 w polskim sporcie